Ду́мин — русская фамилия.

Известные носители:
 Думин, Осип Алексеевич (1893 — 1945) — украинский военный деятель.
 Думин, Станислав Владимирович (род. 1952) — российский историк-генеалог и общественный деятель